John King – scrittore inglese
 John King – calciatore e allenatore di calcio inglese
 John King – giornalista e conduttore televisivo statunitense